Sigebert, Sigeberht oder Sigibert ist der Name folgender Personen:

 zum Vornamenseintrag siehe Siegbert
 Sigibert von Köln († um 508), fränkischer König 
 Sigibert I. (um 535–575), fränkischer König
 Sigibert II. (602–613), fränkischer König
 Sigibert III. (630–656), fränkischer König
 Sigebert (East Anglia) († um 640), König von East Anglia

 Sigeberht (Wessex) († 757), König von Wessex
 Sigebert von Minden, Bischof von Minden (1022–1036)
 Sigebert von Gembloux (um 1030–1112), Benediktiner, Theologe und Historiograph

Siehe auch:
 Siegbert
 Sibert